Гран-прі Австралії 2018 (офіційно 2018 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 25 березня  на трасі Альберт-Парк в Мельбурні, Австралія. Вона стала першою гонкою сезону 2018 року. Це були 82-ші перегони в об'єднаній історії Гран-прі Австралії — яка почалася зі 100 мильної дорожньої гонки 1928 року, і в 23-ге Гран-прі проходить в Альберт-Парку.

Класифікація

Примітки 
  – Данієль Ріккардо отримав штраф в 3 позиції за те, що недостатньо сповільнився під час червоних прапорів на вільній практиці.
 – Вальттері Боттас отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 

Гран-прі Австралії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Березень 2018
2018 в австралійському спорті